Клаус Аббелен (, род. 15 сентября 1960, Тёнисфорст) — немецкий автогонщик, выступает в гонках кузовных автомобилей.

Карьера 
 1998 — Ferrari-Porsche Challenge, 4-е место.
 1999 — Ferrari-Porsche Challenge, 9-е место.
 2000 — Ferrari-Porsche Challenge, 3-е место.
 2001 — Евросерия GT, «Порше», 11-е место.
 2002 — Евросерия GT, «Порше», 3-е место.
 2003 — FIA GT, команда «Цван», 30-е место.
 2004 — FIA GT, команда «Цван». Одна гонка в LeMans Endurance Series.
 2005 — Суперкубок Порше, 13-е место (часть сезона).
 2006 — Суперкубок Порше, одна гонка.

Ссылки 
 

Автогонщики Германии
Родившиеся 15 сентября
Родившиеся в 1960 году
Персоналии по алфавиту